Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 16 сентября. Приняли участие 43 спортсмена из 29 стран.

Стрельба из пневматического пистолета на 10 м в четвёртый раз представлена в программе Олимпийских игр. Чемпион прошлых игр итальянец Роберто ди Донна вышел в финал, но занял только 6-е место.

Победитель соревнований француз Франк Дюмулен в третий раз участвует в Олимпийском турнире по стрельбе из пневматического пистолета. В предыдущие два раза он занимал 22-е и 36-е места.

Для Ван Ифу эта серебряная медаль стала уже пятой Олимпийской наградой. Китаец не опускается ниже третьего места уже третьи игры подряд. До этого было золото в Барселоне и серебро в Атланте.

Игорь Басинский завоевал свою третью Олимпийскую медаль, но первую в пневматическом пистолете.

В четвёртый раз в финал соревнований прошёл болгарин Таню Киряков. Белорус Игорь Басинский и китаец Ван Ифу в третий раз приняли участие в финальном раунде.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Квалификация 
В квалификационных соревнованиях спортсмены выполняли 6 серий по 10 выстрелов. В финал выходило 8 спортсменов, показавших лучший результат.

Финал 
В финале спортсмены выполняли по 10 выстрелов. Количество очков, за попадание в каждой из попыток, в отличие от квалификации измерялось с точностью до десятой.

Литература

Ссылки 
 Результаты игр